Utica (Tunesië), stad uit de oudheid

Vernoemd

Plaatsen in de Verenigde Staten
North Utica, Illinois
Utica (Indiana)
Utica (Kansas)
Utica (Michigan)
Utica (Minnesota)
Utica (Mississippi)
Utica (Missouri)
Utica (Nebraska)
Utica (New York)
Utica (Ohio)
Utica (Pennsylvania)
Utica (South Carolina)
Utica (South Dakota)

Krabben
Utica (geslacht) is een geslacht van krabben uit de familie Varunidae.